Dividida em várias etapas, a edição 1973 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 10ª edição do torneio foi vencido pelo time do Medicina Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1973 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Esporte no Brasil em 1973
1973 no rugby